Ел Каљадо има више значења:

 Ел Каљадо (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Каљадо (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику